Pentapole, nom (utilisé dans l'Antiquité), donné à plusieurs contrées où se trouvent cinq villes principales.
 La Pentapole de Libye, dans la partie nord-est de la Cyrénaïque ; elle comprenait les cinq villes de Cyrène, Bérénice, Arsinoé, Apollonia et Ptolémaïs.
 La Pentapole de Palestine, dans le sud de cette région ; elle était composée des cinq villes de Sodome, Gomorrhe, Adama, Seboïm et Tsoar.
 La Pentapole pontique comprenant Apollonie du Pont (Sozopol), Callatis (Mangalia), Mesembria ou Mésembrie (Nessebar), Odessos (Varna), et Tomis (Constanța).
 La Pentapole des Philistins, sur la côte sud-ouest de la Palestine, comprenait les cinq villes de Gaza, Ascalon, Ashdod, Gath et Éqron.
 Il y avait plusieurs Pentapoles en Italie :
 Ravenne, Forlì, Forlimpopoli, Classe et Cesarea ;
 Rimini, Pesaro, Fano, Sinigaglia et Ancône dite Pentapole byzantine. Elle fit partie de l'exarchat de Ravenne, puis fut donnée au pape Étienne II par Pépin le Bref, en 754 lors de la Donation de Pépin ;
 Urbino, Cagli, Jesi, Gubbio et Fossombrone.

 La Pentapole mozabite, qui regroupe cinq cités du Mzab algérien fondées par les musulmans ibadites au  : Ghardaïa, Beni Isguen, Melika, Bounoura et El Atteuf.